8C kan syfta på:
 Alfa Romeo 8C, en sportbil från Alfa Romeo
 Maserati 8C, en sportbil från Maserati

Se även 
 C8